Kami – japońskie pojęcie boga, bóstwa, ducha
 Kami (1 lutego 1972 – 21 czerwca 1999) – japoński perkusista zespołu Malice Mizer, zmarły na krwotok podpajęczynówkowy
 Kami – postać występująca w mandze i anime Dragon Ball
 Kami – miasto w Japonii w prefekturze Kōchi
 Kami – pseudonim piosenkarki Kamili Abrahamowicz-Szlempo